Ядро́ — основна частина, група певного колективу, яка визначає, організує і спрямовує його роботу, діяльність тощо; Основа чого-небудь. У переносному значенні — сутність, головна причина чого-небудь.

 Ядро атома — центральна частина атома, за розмірами приблизно в 10 мільйонів разів менша самого атома
 Ядро (артилерія) — артилерійський снаряд для гармати, що застосовувався від виникнення артилерії
 Ядро ударне — спеціальний тип вражаючої бойової частини артилерійського снаряду (міни), заснований на кумулятивному ефекті дії боєприпаса.
 Ядро (геологія) — внутрішня частина планети
 Ядро Землі — внутрішня частина земної кулі, яка починається на глибині 2900 км від поверхні
 Зовнішнє ядро — рідка оболонка земної кулі, розташована між внутрішнім ядром та мантією
 Ядро внутрішнє — внутрішня частина ядра Землі з радіусом близько 1,3 тис. км.
 Ядро Сонця — центральна частина Сонця з надвисоким тиском і температурою, що забезпечують протікання ядерних реакцій
 Ядро комети — тверда частина комети, що має порівняно невеликий розмір
 Ядро (математика) — деяка підмножина чи вагова функція
 Ядро графу
 Ядро лінійного оператора ще називають нуль-простором оператора і позначають: 
 Ядро матриці
 Ядро гомоморфізму — множина елементів, що відображається в нейтральний елемент при гомоморфізмі алгебраїчних структур.
 Ядро (теорія ігор)
 Ядро (статистика) — це вагова функція, що використовується в непараметричних методах оцінки.
 Ядро згортки (обробка зображень) — Матриця зазвичай малих розмірів використовується для розмиття, різкості, виділення границь тощо.
 Ядро програмного забезпечення:
 Ядро операційної системи — фундаментальна частина операційної системи
 Ядро монолітне — класична і поширена сьогодні архітектура ядер операційних систем.
 Гібридне ядро — модифіковані мікроядра (мінімальна реалізація основних функцій ядра операційної системи), що дозволяють для прискорення роботи запускати «несуттєві» частини в просторі ядра.
 Ядро з таймером без переривань — це ядро операційної системи в якому переривання таймеру відбуваються при не рівних інтервалах, і лише забезпечуються в міру необхідності.
 Ядро Linux — ядро UNIX-подібної операційної системи
 Darwin (ядро) — ядро операційної системи, розроблене компанією Apple Computer після повернення Стіва Джобса.
 Ядро XNU — гібридне ядро операційної системи Darwin, що включає мікроядро Mach 3, деякі частини ОС родини BSD (такі як модель процесорів, мережевий стек, віртуальна файлова система) та I/O Kit — об'єктно-орієнтований API для написання драйверів.
 Ядро Apache HTTP-сервера
 Ядро Tox
 Ядро мікропроцесора
 Ядро центрального процесора
 Ядро Athlon II — ядро процесору Athlon II
 Ядро Allendale — ядро процесору Pentium Dual-Core
 Ядро Sharptooth — ядро процесору AMD K6-III
 Ядра конденсації — рідкі чи тверді завислі в атмосфері частинки, з яких починається конденсація водяної пари, що призводить до виникнення краплин хмар і туманів
 Ядро каолінове — структурний комплекс, складений з алюмінію і кремнію (Al2Si2O7), що входить до складу алюмосилікатів
 Ароматичне ядро — плоска циклічна структура, де атоми C (можуть входити і гетероатоми) зв'язані між собою кон'югованими ненасиченими зв'язками, проміжними за довжиною і деякими іншими характеристиками між подвійним і насиченим внаслідок сильного ефекту кон'югації.
 Ядро — спортивне знаряддя для легкоатлетичних змагань
 Ядро дублінське — словник (семантична мережа) основних понять англійської мови, призначений для уніфікації метаданих для опису щонайширшого діапазону ресурсів.
 Комп'ютерне ядро Азгардів — база даних Азгардів, що містить всі дослідження, знання й історію цієї раси.
 «Гарматне ядро» — американська комедія 1976 року.
 «Перегони «Гарматне ядро»» — американський комедійний фільм. Вийшов на екрани в 1981 році.

Біологія 
 Клітинне ядро — клітинна органела еукаріот в якій міститься основна ДНК клітини, де відбувається транскрипція та реплікація, обмежена подвійною мембраною.
 Ядро — фізіологічно неактивна зона, що розвивається у багатьох видів дерев в центрі перетину стовбура.
 Пульпозне ядро — желеподібна речовина в центрі міжхребцевого диску.

Нейроанатомія
 Ядро (нейроанатомія) — скупчення нейронів у ЦНС, які розміщені між ділянками білої речовини
 Ядро Едінгера-Вестфаля (інколи ще вживають назву ядро Якубовича) — парне парасимпатичне ядро III пари черепних нервів.
 Бічне колінчасте ядро — одне з ядер таламусу, що передає візуальну інформацію з сітківки ока до первинної зорової кори головного мозку.
 Верхнє слиновидільне ядро — парасимпатичне ядро лицевого нерва (VII пара черепних нервів).
 Ядро відвідного нерва
 Ядро лицевого нерва — рухове ядро VII пари черепних нервів.
 Ядро одинокого шляху — одне з ядер довгастого мозку у людини і ссавців.
 Ядро окорухового нерва — парне соматомоторне ядро III пари черепних нервів.
 Прилегле ядро — група нейронів у вентральній частині смугастого тіла, що є важливою частиною мезолімбічного шляху задіяна у системі винагород, формуванні задоволення, сміху, залежності, агресії, страху та ефекту плацебо.
 Хвостате ядро — парна велика ділянка сірої речовини (ядер) в кінцевому мозку.
 Головне ядро трійчастого нерва — одне з чутливих ядер трійчастого нерва.
 Спинномозкове ядро трійчастого нерва — одне з чутливих ядер трійчастого нерва.
 Середньомозкове ядро трійчастого нерва — одне з чутливих ядер трійчастого нерва.
 Субталамічне ядро - невелике, лінзоподібне за обрисами, утворення в головному мозку. Відноситься до базальних гангліїв, основної частини екстрапірамідної системи.
 Сочевицеподібне ядро — парне ядро, яке відноситься до базальних гангліїв і складається з лушпини і блідої кулі.
 Червоне ядро — парна структура, розташована рострально в середньому мозку, яка бере участь у координації рухів. Відноситься до базальних гангліїв.

Джерела